Schlacht von San Carlos steht für:

 Schlacht von San Carlos (1813), während des Chilenischen Unabhängigkeitskrieges, siehe Chilenischer Unabhängigkeitskrieg #Gefecht bei Las Carlos und Belagerung von Chillán
 Schlacht von San Carlos (1817), während der portugiesischen Eroberung der Banda Oriental
 Schlacht von San Carlos (1982), während des Falklandkrieges